

Chapelle Sainte-Agathe de Liège
 Chapelle Sainte-Agathe de Chaineux

Chapelle Sainte-Agathe de Langon
 Chapelle Sainte-Agathe de Saint-Désiré
 Chapelle Sainte-Agathe de Saint-Maime